Universal Carrier () — британский лёгкий многоцелевой бронетранспортёр 1930-х годов и периода Второй мировой войны.

История 
Создан фирмой Vickers-Armstrong в 1934—1936 годах в инициативном порядке и предназначался на роль носителя различных вооружений, прежде всего пулемётов, один из которых дал машине её распространённое имя.

Первые две машины для английской армии закупили в 1935 году, серийное производство Universal Carrier продолжалось с 1936 по 1945 год, при этом уже в 1937—1938 годах по результатам эксплуатации в войсках в конструкцию бронемашины были внесены изменения.

В сентябре 1938 года поступившие в войска вооружённые пулемётом «Брен» бронемашины Universal Carrier были представлены публике и журналистам на бригадных учениях английской армии. В ходе учений, машины продемонстрировали высокую манёвренность и способность успешно преодолевать плетни и густые заросли кустарника.

Universal Carrier был основным бронетранспортёром Великобритании и стран Содружества во Второй мировой войне и использовался в самых разных ролях — бронетранспортёра пехотных подразделений, носителя вооружений, подвозчика боеприпасов, артиллерийского тягача, разведывательной машины и других. Значительное количество машин также было в ходе войны поставлено европейским союзникам Великобритании.

В начале декабря 1942 года несколько австралийских «Bren carrier» прибыли на Новую Гвинею, где вместе с пехотой США участвовали в боях против японских войск, но быстро были уничтожены. По результатам их боевого применения командование армии США отметило, что в условиях тропических джунглей бронемашины этого типа малоэффективны, так как густая растительность позволяла солдатам противника с близкого расстояния расстреливать экипаж или забрасывать гранаты в открытое сверху боевое отделение.

После войны Universal Carrier оставался на вооружении Великобритании вплоть до 1950-х годов и применялся в Корейской войне, а также поставлялся в ряд других стран, в некоторых из которых он был снят с вооружения только в 1960-е годы.

Производство 
Всего было выпущено порядка 90 тысяч бронетранспортёров этого типа, что сделало его одним из самых массовых образцов бронетехники в истории.

В Великобритании выпускался несколькими компаниями, среди них Ford Великобритании. К 1945 производство составило примерно 57 тысяч всех вариантов. Кроме того, Universal Carrier производился в Канаде (29 тыс.), в Австралии (около 5 тыс.), Новой Зеландии (около 1.3 тыс.) и в США (около 20 тыс., не считая T16).

Несмотря на большой недостаток — недостаточную огневую мощь, БТРы Universal Carrier применялись для задач разведки и боевого охранения.

Варианты и модификации 
 Bren Carrier () — основной вариант, в качестве вооружения установлен 7,71-мм пулемёт Bren
 Wasp — самоходный огнемёт
 3 inch Mortar Carrier (Aust) — самоходный 76,2 мм миномёт (выпускался в Австралии)
 2-pounder Anti-tank Gun Carrier (Aust) — Universal Carrier, вооружённый британским 40-мм орудием QF 2 pounder (выпускался в Австралии)
 T16 — модифицированный вариант (с четырьмя катками и двигателем Форд Меркьюри), который выпускался в США компанией «Ford»
 Munitionschlepper Bren (e) — трофейный Universal Carrier, c 1940 года использовавшийся вермахтом в качестве транспортёра боеприпасов (без внесения каких-либо изменений в конструкцию)
 Munitionschlepper Bren mit MG.08 (e) — трофейный Bren Carrier, на котором вместо пулемета «брен» был установлен 7,92-мм станковый пулемёт MG 08. Использовался вермахтом с 1941 года
 3.7 cm PAK 35/36 auf Sfl. Bren (e) — 37-мм противотанковая пушка обр. 1935/36 года на шасси Universal Carrier, некоторое количество изготовлено в 1941 году
 Schneeschafel auf Sfl. Bren (e) — трофейный Universal Carrier, оснащённый бульдозерным ножом. Некоторое количество переоборудовано и передано люфтваффе в 1941 году, предназначались для расчистки аэродромов от снега
 Feld Ladungstraeger Bren (e) — дистанционно управляемая машина для транспортировки заряда взрывчатки с возможностью дистанционного подрыва заряда. Разработан в 1942 году
 «Praying Mantis» — экспериментальный прототип 1943—1944 гг., в которой пулемётчик находился в кабине с подъемником (что должно было обеспечить возможность ведения огня над препятствиями), серийно не выпускался. Один прототип находится в музее бронетанковой техники в Бовингтоне, ещё один — в Национальном военном музее в г. Сустеберг

В декабре 1943 года ГАБТУ РККА приказало заменить вооружение на оставшихся в войсках Universal Carrier, в соответствии с которым английские 7,71-мм пулемёты «Брэн» и 13,9-мм противотанковые ружья «Бойс» заменяли на советские 7,62-мм пулемёты ДТ и 14,5-мм противотанковые ружья.

Эксплуатация и боевое применение 
  — состоял на вооружении британской армии, поставлялся в доминионы и колонии
 
  нацистская Германия — значительное количество трофейных машин использовалось в ходе Второй мировой войны в различных модификациях
  — вопрос о возможности отправки в СССР партии танкеток «Bren Carrier» по программе ленд-лиза был вынесен на рассмотрение 29 сентября 1941 года, 1 октября 1941 года решение о поставке из Великобритании в СССР партии трёхтонных пулемётных танкеток (с пулемётами) было утверждено. Исходя из фотографии размещённой в газете «Красная звезда» № 275 от 22 ноября 1941 г., к этому времени данный БТР уже поступил в действующую армию (в частности на него уже нанесён зимний камуфляж) и использовался вместе с танками «Валентайн».
  Китайская Республика — поставлялись по программе ленд-лиза
  — в ходе захвата Греции в апреле 1941 года в распоряжении немецких войск оказалась техника британского экспедиционного корпуса (в том числе, некоторое количество танкеток Bren Carrier). В ходе боевых действий против немецких войск группы армий «E» в 1945 году по меньшей мере одна трофейная танкетка этого типа была захвачена в исправном состоянии, она была вооружена пулемётом MG-34 и использовалась НОАЮ

К 1 июня 1945 года в РККА числилось 763 машины, из которых 458 были во фронтовых частях, 145 в военных округах и 160 на ремзаводах.

Из числа списанных следует исключить 51 машину, переданную Войску Польскому.

Галерея

См. также 
 АСУ-57 («Объект 572») — Лёгкая авиадесантная самоходная установка. Авиадесантируемая парашютным или посадочным способом. Разработана в 1948 году.
 Loyd Carrier

Примечания

Литература 

 

Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры Великобритании
Бронетранспортёры Второй мировой войны
Бронетранспортёры Корейской войны
Бронетранспортёры Суэцкого кризиса
Гусеничные бронетранспортёры
Бронированные тягачи
Гусеничные автомобили военного назначения
Бронетехника Великобритании периода Второй мировой войны